DWT kan betrekking hebben op:
 een maat om de inhoud van schepen te meten: Deadweight tonnage, zie ook tonnenmaat, 
 de gangbare afkorting voor het Surinaamse dagblad De Ware Tijd.
 een zwemvereniging uit Haarlem, zie DWT (zwemmen)